EMI-Odeon Chilena é uma gravadora da Chile. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras do Chile
Membros da IFPI